Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 134001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 23 stycznia 1930 do 26 lutego 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

134001-134100

134101-134200

134201-134300

134301-134400

134401-134500

134501-134600

134601-134700

134701-134800

134801-134900

134901-135000

Przypisy 

Lista planetoid 134001-135000